Porumbești, comune della Romania nel distretto di Satu Mare
 Porumbești, comune della Moldavia nel distretto di Cantemir